Вырлица — ряд названий в Киеве, связанных с одноимённым озером:

 Вырлица — озеро на Осокорках;
 Вырлица — станция метро на берегу одноимённого озера, открыта в 2006 году;
 Вырлица — вариант названия запланированного в 1990-х, но так и не сооружённого электродепо метрополитена «Бортничи».